Por el nombre Juan Rubio puede referirse a las siguientes personas:

 Juan Antonio Rubio, actor español.
 Juan Bautista Rubio Zamorano, empresario español.
 Juan Carlos Rubio, dramaturgo español.
 Juan José Rubio, futbolista español.
 Juan José Rubio de Urquía, diplomático español.
 Juan Nicolás Rubio, político chileno.
 Juan Rubio, futbolista mexicano.